Юрий Шевцов:
 Шевцов, Юрий Анатольевич (род. 1959) — советский и белорусский гандболист.
 Шевцов, Юрий Николаевич (1913 — ?) — советский государственный деятель, 1-й заместитель председателя Винницкого областного исполнительного комитета.